Trifthorn est le nom de deux sommets des Alpes suisses :
 Trifthorn culminant à  d'altitude dans les Alpes bernoises ;
 Trifthorn culminant à  d'altitude dans les Alpes valaisannes.